— японская аниме-студия, основанная в 1976 году в Токио и принадлежащая TV Asahi. Основана в 1976 году, преемница A Production, предыдущей компании, также основанной Дайкитиро Кусубэ, бывшим аниматором на студии Toei Animation.

Shin-Ei известна как студия, стоящая за двумя хитовыми сериалами: Doraemon и Crayon Shin-chan, выходящими на японском телевидении до сих пор с 1979 и 1992 годов соответственно.

История 
A Production (A Pro) была создана в 1965 году Дайкитиро Кусубэ. В ней работали Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. Студия занималось созданием таких сериалов совместно с Tokyo Movie, как Lupin III.

В сентябре 1976 года компания была реорганизована и получила название «Shin-Ei Animation», которое, по словам основателя Дайкитиро Кусубэ, происходит от , сокращения от , буквально означающего . В новом логотипе буква А была сделана персонажем-маскотом. Его дизайн был создан Дайкитиро Кусубэ, и персонаж получил имя .

С этого времени студия часто работала по подряду на Nippon Animation или Group TAC. Но позже стала известна адаптацией манги Фудзико Фудзио. В основном создает сериалы, но также занимается и переработкой их в полнометражные фильмы, особенно на праздники.

В 2008 году компания была приобретена TV Asahi. В апреле 2017 года SynergySP стала подразделением Shin-Ei Animation.

Работы 

 «Дораэмон» (1979-)
 Kaibutsu-kun (1980-82)
 Ninja Hattori-kun (1981-87)
 Game Center Arashi (1982)
 Fukuchan (1982-84)
 Perman (1983-87)
 Oyoneko Boonyan (1984)
 Pro Golfer Saru (1985-88)
 Obake no Q-Taro (1985-87)
 Esper Mami (1987-89)
 Ultra B (1987-89)
 Tsurupika Hagemaru (1987-89)
 New Pro Golfer Saru (1988)
 Billy Ken (1988-89)
 Oishinbo (1988-92)
 Obotchama-kun (1989-92)
 Billy Ken Nandemo Shokai (1989)
 Warau Salesman (1989-92)
 Chinpui (1989-91)
 Gatapishi (1990-91)
 Fujio Fujiko A’s Mumako (1990)
 808 Cho Hyori Kewaishi (1990)
 Dororonpa! (1991)
 21-Emon (1991-92)
 Crayon Shin-chan (1992-)
 Sasurai-kun (1992)
 Manmaru the Ninja Penguin (1997-98)
 Yoshimoto Muchikko Monogatari (1998)
 Weekly Storyland (1999—2001)
 Gekidō! Rekishi wo Kaeru Otoko-tachi Anime Shizuoka-ken-shi (2000)
 Haré+Guu (2001)
 Atashin’chi (2002-09)
 Gokyoudai Monogatari (2009-10)
 Stitch! ~Zutto Saikō no Tomodachi~ (2010)
 Area no Kishi (2012)
 My Neighbor Seki (2014)
 Hachinan tte, Sore wa Nai deshou! (2020)
 Mashiro no Oto'' (2021)

Примечания

Ссылки 
 

Компании Токио
Аниме-студии